Alstätten ist der Name des Ortes:

Alstädten bei Burbach, Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Alstädten-Burbach#Geschichte von Alstädten

Siehe auch:
 Alstetten
 Altstätten
 Altstetten (Begriffsklärung)